o Hospital Allan Kardec é entidade filantrópica situada na cidade de Franca e mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec. Foi fundado em 1922 por José Marques Garcia, que iniciou o tratamento de doentes mentais em sua residência.  Possui uma área de 80.000 metros quadrados sendo aproximadamente 12.000 metros quadrados de área construída.

Trabalho Filantrópico 
O Hospital Allan Kardec é credenciado ao Sistema Único de Saúde, possuindo 200 leitos para atendimento de internações e 30 leitos de hospital dia. Conta também com atendimentos filantrópicos, ou seja, onde o hospital com recursos próprios arca as despesas de consultas e internações psiquiátricas a população de baixa renda.

Clínica Nova Era 
A Clínica Nova Era é um departamento da Fundação Espírita Allan Kardec onde são realizados atendimentos psiquiátricos de operadoras de planos de saúde credenciadas e particulares. A Clínica possui modernas instalações e diversos profissionais capacitados para atender pessoas acometidas de deficiências mentais ou dependentes químicos. Também há uma clínica geriátrica.

Ligações externas 
 
Hospitais psiquiátricos do Brasil